Jarrys ist der Familienname folgender Personen:

 Karl du Jarrys von La Roche (1811–1881), badischer General und Historiker
 Luitpold du Jarrys von La Roche (1837–1884), königlich bayerischer Regierungsbeamter